Die IBSF-Snookerweltmeisterschaft 2009 war die 34. Auflage der Amateur-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 15. bis 25. November 2009 im International Convention Centre in Hyderabad statt. Nach 1963 und 1987 war es die dritte Snooker-Amateur-WM in Indien.

Weltmeister wurde der Engländer Alfie Burden durch einen 10:8-Sieg im Finale gegen den Brasilianer Igor Figueiredo. Burden qualifizierte sich damit für die Main Tour 2010/11. Im Spiel um Platz drei besiegte der Chinese Yu Delu den Waliser Philip Williams mit 4:0.

Modus 
Die 94 teilnehmenden Spieler wurden in 16 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Century-Breaks

Weblinks 
 2009 World Amateur Championship – Men bei CueTracker

Einzelnachweise 

2009
Snookerveranstaltung 2009
Sportveranstaltung in Hyderabad (Indien)
Billardturnier in Indien